Цянь — многозначный термин, который может означать:

 Цянь — китайская денежная единица.
 Цянь — китайская мера веса (錢) равная ок. 3,74 г.
  — фамилия.
 Цянь — название триграммы ☰.
 Цянь — название гексаграммы ䷀.

См. также